Somália — país localizado no Corno da África
Paulo Rogério Reis Silva — futebolista brasileiro, volante
Wanderson de Paula Sabino — futebolista brasileiro, atacante
1430 Somalia — asteroide 

Somaglia — comuna da província de Lodi, região Lombardia, Itália

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos